Еохайд IV Злісний (д/н — 819) — король Дал Ріади в 781—819 роках.

Походження його достеменно невідоме. Припускають, що міг бути сином короля Аеда Фінда. Втім інші дослідники вважають, що Еохайда взагалі не існувало, оскільки більшість середньовічних хронік про нього не згадують. Разом з тим можливо панував над якоюсь територією після смерті короля Фергюса II у 781 року, був підкоролем (молодшим королем).

Лише 811 року став повноцінним співкоролем Домналла III. Згідно різних теорій це сталося зі згоди батька останнього — Костянтина I, короля піктів, — або всупереч тому, а навпаки Еохайд IV скористався тривалою боротьбою піктів проти Коналла IV та норманів. Можливо Еохайд IV помер 819 року.

Примітки

Джерела 
 Broun, Dauvit, The Irish Identity of the Kingdom of the Scots in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Boydell, Woodbridge, 1999. ISBN 0-85115-375-5
 Ann Williams, Alfred P. Smyth and DP Kirby. A bibliographical dictionary of Dark Age Britain. SEABY London (1990) (ISBN 1-85264-047-2).
 Alex Woolf. From Pictland to Alba 789~1070 The New Edinburgh History of Scotland. Edinburgh University Press, Edinburgh (2007) (ISBN 9780748612345).

Королі Дал Ріади